In dieser Liste werden alle Regierungsbezirke aufgeführt, die jemals in Preußen existiert haben.

Geschichte 
Die Geschichte des Regierungsbezirks geht auf die preußische „Verordnung über die verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden“ vom 30. April 1815 zurück. Damals wurde Preußens Verwaltung nach dem Wiener Kongress neu geordnet und zunächst in zehn Provinzen eingeteilt, denen jeweils zwei oder mehr Regierungsbezirke angehören, diese in mehrere Kreise untergliedert werden sollten.

Abkürzungen 

 A = Auflösung
 BV = Bezirksverwaltung
 E = Eingliederung
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 TU = Umgliederung eines Teils (Teilumgliederung)
 U = Umgliederung
 (grt) = größtenteils
 (t) = teilweise

Liste 

Anmerkung: Die Regierungsbezirke Aurich, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Stade hießen bis zum 31. März 1885 Landdrosteibezirke.

Siehe auch 
 Liste der Landkreise Preußens
 Liste der Stadtkreise Preußens
 Liste der Provinzen Preußens

Literatur 
 Walther Hubatsch (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn; Reihe A: Preußen
 Band 1: Ost- und Westpreußen, bearbeitet von Dieter Stüttgen. 1975, ISBN 3-87969-108-8,
 Band 2: Teil 1: Provinz Posen, bearbeitet von Dieter Stüttgen, Teil 2: Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen, bearbeitet von Walther Hubatsch. 1975, ISBN 3-87969-109-6,
 Band 3: Pommern, bearbeitet von Dieter Stüttgen. 1975, ISBN 3-87969-115-0,
 Band 4: Schlesien, bearbeitet von Dieter Stüttgen, Helmut Neubach und Walther Hubatsch. 1976, ISBN 3-87969-116-9,
 Band 5: Brandenburg, bearbeitet von Werner Vogel. 1975, ISBN 3-87969-117-7,
 Band 6: Provinz Sachsen, bearbeitet von Thomas Klein. 1975, ISBN 3-87969-118-5,
 Band 7: Rheinland, bearbeitet von Rüdiger Schütz. 1978, ISBN 3-87969-122-3,
 Band 8: Westfalen, bearbeitet von Walther Hubatsch. 1980, ISBN 3-87969-123-1,
 Band 9: Schleswig-Holstein, bearbeitet von Klaus Friedland und Kurt Jürgensen. 1977, ISBN 3-87969-124-X,
 Band 10: Hannover, bearbeitet von Iselin Gundermann und Walther Hubatsch. 1981, ISBN 3-87969-125-8,
 Band 11: Hessen-Nassau, bearbeitet von Thomas Klein. 1979, ISBN 3-87969-126-6,
 Band 12: Preußen; Teil B, II: Die Hohenzollernschen Lande, bearbeitet von Walther Hubatsch. 1978, ISBN 3-87969-127-4.

Weblinks 
 Amtsblätter der preußischen Bezirksregierungen. Wikisource

Einzelnachweise 

!
Preussen, Regierungsbezirke
Preussen, Regierungsbezirke